Brewster (Kansas)
 Brewster (Minnesota)
 Brewster (Nebraska)
 Brewster (Ohio)
 Brewster (Washington)

Desambiguações de topônimos